Stargate
Stargate: Continuum
Stargate: The Ark of Truth
Stargate (aparelho)
Stargate (equipa de produção)

Desambiguação